Die österreichische Schachstaatsliga A 1992/93 hatte folgende Spielermeldungen und Einzelergebnisse.

Es sind nur diejenigen Spieler aufgelistet, die in der Saison mindestens eine Partie gespielt haben. Die Meldereihenfolge kann in Einzelfällen von der hier angegebenen abweichen.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
 Nr.: Ranglistennummer.
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1992); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: (FIDE-)Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1992); wenn diese Zahl eingeklammert ist, so handelt es sich nicht um eine FIDE-Elo, sondern um eine österreichische Elozahl.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 1992
 G: Anzahl Gewinnpartien (kampflose Siege werden in den Einzelbilanzen berücksichtigt)
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien (kampflose Niederlagen werden in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt)
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Perf.: Turnierleistung der Spieler mit mindestens fünf Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

SC Margareten

SK Merkur Graz

SC Inter Salzburg

WSV ATSV Ranshofen

SG ASK/KSV Klagenfurt

SC Traun 67

SK Flötzersteig-Breitensee

SK Fürstenfeld

SK Austria Wien

1. Wiener Neustädter SV

SK Hietzing Wien

SK VÖEST Linz

Weblinks 
 Partien der Staatsliga A 1992/93 bei 365chess.com (englisch)
 Ergebnisse der 1. und 2. Runde in Schachsport 3/11, Seite 2 (PDF-Datei; 1,3 MB)
 Ergebnisse der 3. und 4. Runde in Schachsport 7/11, Seite 2 (PDF-Datei; 559 kB)
 Ergebnisse der 5. und 6. Runde in Schachsport 11/11, Seite 2 (PDF-Datei; 1,1 MB)
 Ergebnisse der 7. bis 9. Runde (teilweise) in Schachsport 15/11, Seite 2 (PDF-Datei; 1,2 MB)
 Ergebnisse der 10. und 11. Runde in Schachsport 19/11, Seite 2 (PDF-Datei; 1,2 MB)

Schachbundesliga (Österreich)
Wikipedia:Liste
Schach 1992
Schach 1993